

Банщиково — присілок, Притобольний район, Курганська область
 Банщиково — село, Шелопугінський район, Забайкальський край